Dorner steht für:

 Dorner, deutscher bzw. österreichischer Familienname (mit Namensträgern)

Dorner ist der Name folgender Unternehmen:
 Dorner Ölmotoren, deutscher Hersteller von Dieselmotoren und Cyclecars
 Verlag E. Dorner, österreichischer Verlag

Siehe auch:
 Dorner-Snyder-Färbung
 Dörner